Grabin ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Gawrilowitsch Grabin (1900–1980), russischer Waffentechniker

Grabin ist der Name folgender Orte in Polen:(nach Woiwodschafts-ABC)

 Grabin (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: (Groß) Gröben, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Grabin (Bytnica), Ort im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Krämersborn, Kreis Crossen (Oder), Brandenburg
 Grabion (Niemodlin), Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Grüben, Kreis Falkenberg O.S., Schlesien
 Grabin (Dębnica Kaszubska), Ort im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Neufeld, Kreis Stolp, Pommern
 Grabin (Nowogard), Ort im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Gräwenhagen, Kreis Naugard, Pommern